В женском турнире по баскетболу на летней Универсиаде 2009 в Белграде (Сербия) приняли участие 16 сборных команд. Турнир проходил с 1 по 11 июля 2009 года в двух городах – Белграде и Вршаце. Соревнования выиграли сборная США, переиграв в финале сборную России со счетом 83:64. Третье место заняли баскетболистки из Австралии.

Предварительный этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Промежуточный раунд

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Квалификационный раунд

13 – 16 места

9 – 12 места

5 – 8 места

Полуфиналы

Финалы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матчи за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Матч за 1-е место

Финальное положение сборных команд

Ссылка 
 Отчёты о баскетбольных матчах на официальном сайте летней Универсиады-2009

Летняя Универсиада 2009
Баскетбол на летних Универсиадах
2009 год в баскетболе
Соревнования по баскетболу в Сербии